Альдеуэла-де-Херте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вегас-дель-Алагон. Занимает площадь 11,76 км². Население — 382 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 100 км.

Покровителем муниципалитета почитается священномученик Власий Севастийский.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса